Germania
 Valley – comune del Circondario di Miesbach, Baviera
 Regno Unito
 Valley – villaggio dell'isola di Anglesey, Galles
 Stati Uniti d'America
 Valley – città della Contea di Chambers, Alabama
 Valley – township della Contea di Allegan, Michigan
 Valley – città della Contea di Douglas, Nebraska
 Valley – township della Contea di Armstrong, Pennsylvania
 Valley – township della Contea di Chester, Pennsylvania
 Valley – township della Contea di Montour, Pennsylvania